Assembly ():

 Assembly — крупнейший в мире фестиваль компьютерного творчества (демопати), ежегодно проходящий в Финляндии летом.
 Assembly (2002) — альбом норвежской рок-группы Theatre of Tragedy.
 Assembly (2021) — музыкальный сборник Джо Страммера.
 Assembly (язык ассемблера) — машинно-ориентированный язык программирования низкого уровня.
  (2021) — повесть Наташи Браун.

См. также 

 
 Ассемблер